UDI es el acrónimo de las siguientes acepciones:

Unión Demócrata Independiente, partido político chileno; 
Universidad del Istmo, universidad guatemalteca; 
Universidad del Istmo, universidad panameña; 
Unified Display Interface, interfaz multimedia; 
Universitaria de investigación y Desarrollo, universidad colombiana; o
Unidades de Inversión, unidad de cuenta de valor real constante.

Lugares 
Udi, localidad nigeriana.

Acrónimos